Леонид Брейкшс () — латышский поэт и журналист. Известен своей любовной лирикой и патриотической поэзией.

Биография 
Родился в Московской губернии в многодетной латышской семье. В 1920 году семья переехала в Латвию.

Первые стихи написал в 1921 году. 29 декабря 1922 года в газете „Kurzemnieks” состоялась его первая публикация. Пытался опубликовать сборник стихов Есенина, однако не хватило денег. До 1927 года учился в Первой Рижской гимназии, где преподавателем латышского языка и литературы работал Вилис Плудонис. С 1930 года работал в газете „Latvis”, с 1936 был редактором журнала „Skolas dzīve”.

После аннексии Латвии был арестован и депортирован вглубь СССР, где погиб в 1942 году. Точная дата и место смерти неизвестны.

Библиография 
 Сборник стихов “Skanošie ūdeņi” (1931)
 Роман ”Maldugunis” (1933)
 Рассказ “Viņu laiks ir klāt” (1933)
 Очерки ”Mūsu ģimene” (1935)
 Сборник стихов ”Mana sapņu zeme” (1935)
 Сборник стихов ”Darba dziesmas” (1936)
 Сборник стихов ”Dziesmas zemei un debesīm” (1942)
 “Gaismas ceļš” (избранное)
 “Dziesmas un lūgšanas” (избранное)

Примечания

Внешние ссылки 
 Стихи Брейкшса
 Leonids Brekiss biography by Martins Bisters

Поэты Латвии
Журналисты Латвии
Репрессированные в СССР
Выпускники Первой государственной гимназии
Поэты XX века